Пятое колесо — многозначное понятие.

 «Пятое колесо» — автомобильный журнал.
 «Пятое колесо» — публицистическая программа ленинградского телевидения в конце 1980-х —начале 1990-х.
 Пятое колесо — просторечное название седельно-сцепного устройства седельных тягачей.